Scuola ima više značenja:
 Scuola, Bologna
 Scuola, Padova